Sjön kan syfta på:

 Sjön (dikt) –  en dikt av Hjalmar Gullberg
 Sjön (film) – en svensk-dansk thrillerfilm från 1999
 Sjön (by) – en by i Hjoggböle, i norra Västerbotten, 
Sjön (Bureå socken, Västerbotten) – sjö i Skellefteå kommun,  (31,4 ha)
Sjön (Skellefteå socken, Västerbotten) – sjö i Skellefteå kommun,  (6,73 ha)
 -sjön – del av hav, oftast i sammansättningar, till exempel Nordsjön, Östersjön och Sydkinesiska sjön.

Se även
Sjö (olika betydelser) – flera betydelser

Svarta sjön, Blekinge, sjö i Olofströms kommun, 
Lille sjön, Halland, sjö i Falkenbergs kommun, 
Store sjön, Halland, sjö i Falkenbergs kommun,  (7,1 ha)
Yttre sjön, sjö i Falkenbergs kommun,  (9,5 ha)
Yttre sjön, sjö i Falkenbergs kommun,  (9,5 ha)
Övre sjön, Halland, sjö i Falkenbergs kommun,  (11,9 ha)
Svenska sjön, sjö i Ljungby kommun, 
Lilla sjön, Västergötland, sjö i Marks kommun, 
Lille sjön, Västergötland, sjö i Borås kommun, 
Smala sjön, sjö i Lerums kommun, 
Store sjön, Västergötland, sjö i Borås kommun,  (9 ha)
Lilla sjön, Södermanland, sjö i Nyköpings kommun, 
Lilla sjön, Västmanland, sjö i Skinnskattebergs kommun, 
Nedre sjön, sjö i Sala kommun, 
Nya sjön, sjö i Lindesbergs kommun, 
Västra sjön, sjö i Lindesbergs kommun,  (19,2 ha)
Övra sjön, sjö i Lindesbergs kommun,  (8 ha)
Övre sjön, Västmanland, sjö i Sala kommun, 
Lilla sjön, Dalarna, sjö i Säters kommun, 
Rika sjön, sjö i Smedjebackens kommun,  (0,7 ha)
Övre Sjön, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (31,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn